Simmen est un patronyme suisse porté par :
Gian Simmen, snowboardeur suisse né en 1977.
Matthias Simmen, biathlète suisse né en 1972.
Rosemarie Simmen, femme politique suisse née en 1938.

Patronyme suisse